Johann Schaedler oder Johann Schädler ist der Name folgender Personen:
*Johann Schädler (Rennrodler) (1939–1988), liechtensteinischer Rennrodler
 Johann Georg Schaedler (Johann Georg Schedler; 1777–1866), deutscher Maler, Radierer und Lithograf
 Johann Ludolph Schädler (1703–1773), kurhannoverscher und königlich großbritannischer Goldarbeiter, Amtsvorsteher und Hofjuwelier

Siehe auch
 Johannes Schädler